

Code 
snd est un code, qui désigne :
 srd, le sarde, selon les normes ISO 639-2 et ISO 639-3 des codes de langue.

Management 
SRD est un sigle, qui signifie :

 Sous-exploitation de Ressource Disponible

Société 

SRD est un sigle, qui signifie :
 Sports-Réunis de Delémont, une équipe de foot suisse.
 Sorégies Réseaux de Distribution, la société gestionnaire des réseaux de distribution d'électricité du département de la Vienne.
 System Reference Documentation, alias Document de référence du système en français, une documentation de jeux de rôle.
 Service Routier Départemental, qui désigne dans un département de France l'unité technique chargée de l'entretien et de la sécurisation des routes.
 la langue sarde selon la norme ISO 639-2.

Finances 
SRD est un code, qui signifie :

Service de règlement différé, un mécanisme régissant les transactions de titres à la bourse de Paris.
Dollar surinamien, la monnaie du Suriname, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)

Technologie 
SRD est un sigle, qui signifie :

Dolby SRD (Spectral Recording Digital) : un système de restitution des sons surround
Signaling Routing Domain (Domaines VoIP et Telecom)

Un SRD est une table de définitions :
 d'interfaces IP,
 d'équipements / ressources,
 de comportement SIP,
 et d'autres définitions,
qui ensemble constituent, du point de vue d'un utilisateur IP, à partir d'un équipement physique unique, plusieurs GW (GateWay) multiservices.

Code